

Famille Getty 
 
 J. Paul Getty (1892-1976) est un milliardaire américain, fondateur de la Getty Oil ;
 John Paul Getty III, petit-fils de Jean Paul ;
 Balthazar Getty (1975-) est un acteur américain, fils de John Paul Getty III ;
 Marc Getty, petit-fils de Jean-Paul, fondateur de l'agence de photographies Getty Images

Fondations 
Le J. Paul Getty Trust,  institution culturelle fondée par John Paul Getty. Cette institution gère 
le J. Paul Getty Museum, situé sur deux lieux distincts, le Getty Center (art du Moyen âge à nos jours) et la Getty Villa (antiquités)
le Getty Research Institute, institut de recherche organisé autour d'une bibliothèque spécialisée, situé au Getty Center
le , travaillant sur la restauration et la conservation des œuvres d'art, situé au Getty Center

Autres personnalités 
 George Washington Getty (1819–1901), est un officier américain ; 
 John Arch Getty (1950-) est un historien américain ;
 Estelle Getty (1923-2008) est une actrice américaine ;

Divers 
 En informatique, getty le programme Unix qui gère les connexions des utilisateurs.
 Fort Getty est un parc de la ville de Jamestown et un ancien fort militaire aux États-Unis.

Patronyme anglais
Famille américaine